Fördraget i London () kan avse: 

 Fördraget i London (1359), som överlät västra Frankrike till England, förkastades av generalständerna i Paris den 19 maj 1359
 Fördraget i London (1518), en icke-angreppspakt mellan de största europeiska länderna
 Fördraget i London (1604), mellan England och Spanien
 Fördraget i London (1700), även känd som andra delningsfördraget, andra försöket att lösa den konflikt som därefter utlöste Spanska tronföljdskriget (1701-1714) 
 Londonkonventionen (1786), som tillät brittiska nybyggare i Brittiska Honduras att fälla och exportera timmer
 Jay-fördraget (1794), mellan Storbritannien och USA, för att lösa olika frågor som härrör från Parisavtalet 1783.
 Anglo-nederländska fördraget 1814, Storbritannien återlämnande kolonier till Nederländerna som dessa hade vid årsskiftet 1803
 Anglo-amerikanska fördraget 1818, gränsreglering mellan USA och Brittiska Nordamerika
 Anglo-nederländska fördraget 1824, löser problemen med fördraget från 1814
 Fördraget i London (1827), mellan Storbritannien, Frankrike och Ryssland, för ett avslut på osmanska stridigheter i Grekland
 Fördraget i London (1832), mellan Storbritannien, Frankrike och Ryssland, skapandet av det självständiga Kungariket Grekland
 Fördraget i London (1839), som erkände självständighet och neutralitet för Belgien samt delning av Luxemburg
 Londonkonventionen (1840), som beviljade Muhammad Ali Pasha ärftlig kontroll över Egypten
 Londonkonventionen (1841), som stängde Bosporen och Dardanellerna för örlogsfartyg
 Fördraget i London (1841), om bekämpande av den afrikanska slavhandeln
 Fördraget i London (1861), mellan Storbritannien, Frankrike och Spanien, överenskommelse om ett agerande för att erhålla återbetalning av lån från Mexiko
 Fördraget i London (1864), som återförenade de Joniska öarna med Grekland
 Fördraget i London (1867), som garanterade Luxemburgs neutralitet
 Fördraget i London (1871), om Nederländska Ostindien
 Londonkonventionen (1871), om ryska och osmanska flottor i Svarta havet
 Londonkonventionen (1884), mellan Storbritannien och den Sydafrikanska republiken
 Fördraget i London (1890), mellan Storbritannien, Tyskland och Portugal, om territoriella anspråk i södra Afrika
 Konventionen för bevarandet av vilda djur, fåglar och fiskar i Afrika (1900)
 Fördraget i London (1913), som avslutade det Första Balkankriget
 Fördraget i London (1915), mellan ententen och Italien
 Anglo-irländska avtalet (1921), vilken etablerade den halvt självständiga Irländska fristaten
 Fördraget i London (1930), som fastställde gränser för flottor och konstruktionprogram
 Londonkonventionen om definitionen av anfallskrig (1933)
 Fördraget i London (1936), som främjade marina vapenkontrollgränser
 Fördraget i London (1945), den rättsliga grunden för rättegångarna mot nazistledarna
 Fördraget i London (1946), som avslutade det brittiska mandatet över Transjordanien
 Europarådets stadgar, som skapade Europarådet 1949
 Konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och annat material (1972)

Se även
 Londonöverenskommelsen
 Londonprotokollet
 Lista över fördrag